Serralunga puede referirse a:

 Serralunga d'Alba, municipio italiano de la provincia de Cuneo
 Serralunga di Crea, municipio italiano de la provincia de Alessandria